Die Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 16. November 2016 gegründet und umfasst 31 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Rocroi.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Portes de France und
 Communauté de communes Meuse et Semoy.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vallees et Plateau dArdenne
Gegründet 2016